Сою́зный проспект — проспект в Невском районе Санкт-Петербурга. Должен был проходить от улицы Коллонтай до Большой Яблоновки. В настоящее время фактически существует только небольшой участок у Большой Яблоновки и новый участок с новостройками со стороны Коллонтай.

История 
Проспект получил название 28 мая 1979 года. В «Топонимической энциклопедии» упоминается также другое название — проспект Прогресса.

С 2013 года велось проектирование проспекта. Строительство участка от улицы Коллонтай до Складской улицы ведётся с 2014 года.

Транспорт 
Ближайшие к Союзному проспекту станции метро — «Ладожская» и «Проспект Большевиков».

Пересечения 
 улица Коллонтай (строительство);
 Складская улица (строительство);
 улица Большая Яблоновка.

Объекты 
 Школа № 691 — дом 5, корпус 2

Примечания

Литература